Selles-sur-Cher, commune française du département de Loir-et-Cher ;
 le selles-sur-cher est un fromage français originaire de la région ci-dessus.